Лисснер — фамилия. Известные носители:

 Лисснер-Бломберг, Елена Артуровна (урождённая Лисснер, 1897—1978) — российская и немецкая художница.
 Лисснер, Ивар (1909—1967) — двойной агент абвера и советской разведки в Маньчжурии во время Второй мировой войны, журналист, писатель.
 Лисснер, Эрнест Эрнестович (1874—1941) — русский художник-передвижник.